Kaiserin He bezeichnet folgende Personen:

 He (China) († 189), Kaiserin der Han-Dynastie, zweite Gemahlin des Kaisers Ling
 Kaiserinmutter He, Kaiserinmutter des Wu-Kaisers Sun Hao